Ludovico Sforza (Vigevano, 27 de julio de 1452 - Loches, 27 de mayo de 1508), llamado el Moro (il Moro) fue un noble italiano, duque de Milán (1494-1499) y tomó parte en la primera y segunda guerras italianas (1494-1498 y 1499-1501). Se hizo famoso por ser mecenas de Leonardo da Vinci y otros artistas.

Biografía

Infancia 
Ludovico Sforza nació el 27 de julio de 1452 en Vigevano, en lo que hoy es Lombardía. Era el cuarto hijo de Francesco I Sforza y Bianca Maria Visconti y, como tal, no se esperaba que se convirtiera en gobernante de Milán. Sin embargo, su madre, Bianca, se preocupó de darle una buena educación que no se limitara a las lenguas clásicas. Le puso bajo la tutela del humanista Francesco Filelfo para que Ludovico recibiera buena instrucción en pintura, escultura y letras, además de en las artes del gobierno y la guerra.

Regente de Milán 
Cuando su padre, Francesco, murió en 1466, los títulos familiares pasaron al hermano mayor, el disoluto Galeazzo Maria, mientras que Ludovico recibió el título secundario de Mortara.  Galeazzo Maria gobernó hasta que fue asesinado, en 1476, dejando sus títulos a su hijo de siete años, Gian Galeazzo Sforza, sobrino de Ludovico. Se produjo una dura lucha por la regencia con la madre del niño, Bona de Saboya; Ludovico salió victorioso en 1481 y se hizo dueño del gobierno de Milán, a pesar de los intentos de mantenerlo fuera del poder. Durante los siguientes 13 años gobernó Milán como Regente, con el título de Duque de Bari desde 1479.

En enero de 1491, se casó con Beatriz de Este (1475-1497), la hija menor de Ercole d'Este, Duque de Ferrara, en un enlace doble de Sforza-Este, puesto que el hermano de Beatriz, Alfonso I de Este, Duque De Ferrara, se casó con Anna Sforza, sobrina de Ludovico. Leonardo da Vinci orquestó la celebración de la boda. La hermana de Beatriz y Alfonso, Isabella d'Este (1474-1539) estuvo casada con Francesco II Gonzaga, marqués de Mantua. La princesa Beatrice, de 15 años de edad, rápidamente cautivó a la corte milanesa con su alegría y su extravagancia. La joven hizo del Castillo Sforza centro de fiestas y lugar de encuentro con filósofos, poetas, diplomáticos y soldados. Beatrice tenía buen gusto y se dice que, a iniciativa suya y con el mecenazgo del duque, empleó a grandes artistas, como Leonardo Da Vinci y Donato Bramante, para trabajar en la corte. Sería la madre de Maximiliano Sforza y Francisco II Sforza, futuros duques de Milán. 

Antes de su matrimonio y durante toda su duración de 6 años, se sabe que Ludovico tuvo amantes, aunque se cree que nunca simultáneamente. Bernardina de Corradis fue una de esas amantes y le dio una hija, Bianca Giovanna (1483–1496). Esta fue reconocida y casó con Galeazzo Sanseverino en 1496. Cecilia Gallerani, que se cree que fue una de las amantes favoritas, le dio un hijo llamado Cesare, nacido el 3 de mayo de 1491, el mismo año en que el duque casó con Beatrice de Este. Se supone que Gallerani es la mujer retratada en el cuadro de Leonardo da Vinci, La dama del armiño: el armiño era el animal heráldico de Ludovico il Moro. Otra amante fue Lucrecia Crivelli, quien le dio otro hijo ilegítimo, Giovanni Paolo, nacido en el año de la muerte de Beatrice. Llegó a ser condotiero. Ludovico tuvo un tercer hijo ilegítimo, llamado Sforza, quien nació alrededor de 1484 y murió repentinamente en 1487; se desconoce quién fue la madre de este niño.  

Ludovico invirtió en agricultura, cría de caballos y ganado y en la industria del metal. Unos 20.000 trabajadores estaban empleados en la industria de la seda. Patrocinó grandes obras de ingeniería civil y militar, como canales y fortificaciones, mejora de las calles de Milán, jardines, además de continuar con las obras de la Catedral de Milán. Con él florecieron las universidades de Pavía y Milán. No obstante, los altos impuestos necesarios para apoyar estas empresas fueron causa de protestas e incluso de disturbios en distintas ocasiones, especialmente a partir de 1496. En Cremona mandó estrangular a un ciudadano por murmurar contra los nuevos impuestos y desde entonces, en las audiencias, se usaba una barra con el fin de mantener alejados a sus interlocutores, teniendo estos que gritar para hablar con él.

Duque de Milán 
Cuando Gian Galeazzo murió en 1494, Ludovico recibió la corona del ducado por los nobles milaneses el 22 de octubre. El mismo año, animó simultáneamente al rey francés Carlos VIII de Francia y al emperador Maximiliano I para que estuvieran implicados en la política italiana, esperando controlar a los dos y cosechar él mismo las recompensas, comenzando las Guerras Italianas. 

Las cosas no fueron como estaban planeadas y, tras un enfrentamiento con el rey francés, se unió a la liga contra Carlos VIII, dando a su sobrina Blanca María Sforza en matrimonio al emperador Maximiliano I; recibió en compensación la investidura de duque.

Participó en la primera batalla con Francia (Batalla de Fornovo) en 1495 (fabricando armas con 70 toneladas de bronce que en un principio se iban a utilizar para una estatua de Leonardo da Vinci).

Caída 
En 1499 Luis XII de Francia, blandiendo sus derechos a la posesión del ducado de Milán como nieto de Valentina Visconti, planeó la invasión militar de Milán. Aliándose con la república de Venecia y con el papa Alejandro VI y su hijo César Borgia, ordenó formar un ejército que bajo el mando de los franceses Charles de Ligny y Robert Stuart d'Aubigny y el milanés Gian Giacomo Trivulzio partió de Lyon en agosto y avanzó hacia Milán con la intención de tomarla por la vía militar. Ludovico Sforza, ante la superioridad de las fuerzas francesas, salió de la metrópolis y se refugió con sus hijos en Innsbruck, al amparo de Maximiliano I. 

Las tropas francesas ocuparon el ducado con facilidad, pero Ludovico regresó en enero de 1500 al frente de un ejército compuesto por soldados lombardos y mercenarios suizos y en un rápido contragolpe recuperó Chiavenna, Bellinzona, Bellagio, Nesso, Como y Milán. En abril del mismo año llegó frente a Novara, donde fue asediado por el ejército bajo el mando del francés Louis II de la Trémoille, compuesto también en su mayoría por mercenarios suizos. Los suizos al servicio de Ludovico, rehusando luchar contra sus compatriotas del lado francés, llegaron a un acuerdo con estos, y entregaron la ciudad a cambio de la satisfacción de sus pagas atrasadas.

Ludovico intentó escapar disfrazado, pero fue capturado por los franceses y enviado al castillo de Loches, donde murió en prisión ocho años después. 

Su hermano Ascanio Sforza fue también hecho prisionero por los franceses cuando se disponía a socorrerle.

Matrimonio y descendencia 
Ludovico fue el quinto hijo de Francisco I Sforza y de Bianca Maria Visconti. De su matrimonio con Beatriz de Este, celebrado en 1498, tuvo dos hijos:
 Maximiliano Sforza, que fue restaurado como duque de Milán entre 1512 y 1515.
 Francisco II Sforza, restituido como duque de Milán entre 1525 y 1535.

De su relación extramarital con Lucrezia Crivelli tuvo un hijo:
 Giovanni Paolo I Sforza, marqués de Caravaggio.

De su relación con Bernardina de Corradis tuvo una hija:
 Bianca Sforza.

Sucesión

Representaciones en la cultura popular 

 En la miniserie de la RAI La vida de Leonardo Da Vinci de 1971, Ludovico Sforza es interpretado por el actor italiano Giampiero Albertini.
 En la serie de Showtime de 2011 Los Borgias, Ludovico Sforza es interpretado por el actor inglés Ivan Kaye.
 En la serie Borgia de Canal+ de 2011, Ludovico Sforza es interpretado por el actor alemán Florian Fitz.
 En la serie Leonardo de 2021, Ludovico Sforza es interpretado por el actor inglés James D'Arcy.

Referencias

Enlaces externos 

 Retrato y Árbol Genealógico de Ludovico.

Duques de Milán (casa Sforza)
Duques de Milán del siglo XV
Militares de Italia del siglo XV
Sepultados en la Catedral de Milán
Nacidos en Vigevano
Fallecidos en Loches